Este artículo es acerca de las características demográficas de la población de Corea del Sur, incluyendo densidad poblacional, etnicidad, nivel educacional, salud, situación económica, afiliación religiosa y otros aspectos de la población.

Población

Población total 
51 329 904 (2022)

Proyecciones 

 Año 2030: 51 152 050
 Año 2040: 49 783 740
 Año 2050: 46 829 924
 Año 2060: 42 701 594
 Año 2070: 38 545 554
 Año 2080: 34 934 427
 Año 2090: 31 918 148
 Año 2100: 29 541 952

Fuente: Corea del Sur - Población 1950 - 2100

Estadísticas vitales

Edad ternaria 
Hombres: 24.640.625
Mujeres: 24.404.165
 0-14 años: 18.3% (hombres 4,714,103/mujeres 4,262,873) 
 15-64 años: 72.1% (hombres 18,004,719/mujeres 17,346,594) 
 65 años para adelante: 9.6% (hombres 1,921,803/mujeres 2,794,698)

Crecimiento 
 Tasa de nacimiento: 9.38 nacimientos/1,000 habitantes (2006 est.) 
 Tasa total de fertilización: 1.25 niño nacimiento/mujer (agosto de 2006 est.)
 Death rate: 5.94 muertes/1,000 habitantes (2006 est.) 
 Tasa de mortalidad infantil: 6.05 muertes/1,000 nacimientos de vida (2006 est.)
 Tasa de inmigración: 0.1 inmigrantes(s)/1,000 habitantes (2006 est.)

Relación según sexo 
 Nacimiento: 1.13 hombre(s)/mujer
 15 años: 1.12 hombre(s)/mujer
 15-99 años: 1.03 hombre(s)/mujer
 65 años para adelante: 0.63 hombre(s)/mujer
 Total de población: 1.01 hombre(s)/mujer(2000 es
)

Esperanza de vida 
 Total de población: 79.05 años
 hombre: 75.7 años
 mujer: 82.4 años (2007 est.)

Resumen de nacimientos y fallecidos
Fuente:

Referencias

Demografía de Corea del Sur

pt:Coreia do Sul#Demografia